A 2008. évi nyári olimpiai játékokon az atlétika férfi 200 méteres síkfutás versenyszámának selejtezőit és döntőjét augusztus 18. és 20. között rendezték a Pekingi Nemzeti Stadionban. A döntőt a jamaicai Usain Bolt nyerte 19,30 másodperces új világcsúccsal.

A kvalifikáció során az A-szint 20,59 másodperc, míg a B-szint 20,75 másodperc volt.

Rekordok 
A versenyt megelőzően a következő rekordok voltak érvényben:

A versenyen új világ- és olimpiai rekord született:

Eredmények 
Az időeredmények másodpercben értendők. A rövidítések jelentése a következő:

Előfutam 
Az első forduló futamait augusztus 18-án tartották. Minden futam első három helyezettje automatikusan a 2. fordulóba jutott. Az összesített eredmények alapján pedig a legjobb időeredménnyel rendelkező 8 futó került tovább.

Negyeddöntő 
A második forduló futamait is augusztus 18-án tartották. Minden futam első három helyezettje automatikusan az elődöntőbe jutott. Az összesített eredmények alapján pedig a legjobb időeredménnyel rendelkező 4 futó került tovább.

Elődöntő 
Az elődöntő két futamát augusztus 19-én tartották. A futamok első 4 helyezettje jutott a döntőbe.

Döntő 
A döntőt augusztus 20-án futották. A futam 19,95 másodpercében kizárták az amerikai Wallace Spearmont, mert kilépett a pályájáról. Az amerikai bizottság nem fogadta el a kizárást, de miután megnézték a videót, beletörődtek. Többszöri újranézés után észrevették, hogy a második helyezett holland antilláki Churandy Martina szintén átlépte a vonalat a 19,82 másodpercben, ezért őt is kizárták.

Szél: –0,9 m/s

Források 

F00200